ISIC peut faire référence à :

 la Carte d'identité étudiante internationale, en anglais : international student identity card (ISIC),
 ingénieur des systèmes d'information et de communication
 Intervention sociale d'intérêt collectif, dans le domaine du travail social.

Plusieurs instituts d'enseignement et de recherche, dont :
 l'Institut des sciences et ingénierie chimiques, de l'École polytechnique fédérale de Lausanne,
 l'Institut des Sciences de l'Information et de la Communication (ISIC), à l'IUP de l'Université Bordeaux-Montaigne,
l'Institut supérieur de l’information et de la communication de Kountia, Coyah en Guinée,
 l'Institut supérieur de l'information et de la communication (ISIC), de Rabat au Maroc.
établissement public établi en 1995,
 International Standard Industrial Classification, une classification utilisée par les Nations Unies,
 Ingénieur des Systèmes d'Information et de Communication, du ministère de l'intérieur, en France.

Articles connexes
 Saint-Isice, ou Hesychius, évêque de Vienne.

Références

Homonymie